Het Embassy World Snooker Championship 1997 vond plaats van 19 april tot en met 5 mei 1997 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Stephen Hendry was de titelverdediger en bereikte opnieuw de finale. Daarin won Ken Doherty zijn eerste wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 210.000,-
 Finalist: £ 126.000,-
 Halvefinalist: £ 63.000,-
 Kwartfinalist: £ 31.500,-
 Laatste 16: £ 16.800,-
 Laatste 32: £ 9.450,-
 Hoogste break: £ 18.000,-
 Maximumbreak: £ 147.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 147, 133 - Ronnie O'Sullivan
 137, 122, 117, 114, 110, 106, 106, 101, 101 - Stephen Hendry
 134, 130, 111, 101 - John Higgins
 133, 129, 129, 102 - John Parrott
 131 - Billy Snaddon
 129, 121, 117 - Anthony Hamilton
 128, 121, 116, 108 - Darren Morgan
 127 - Stefan Mazrocis
 125 - Jimmy White
 123 - Mark Williams
 121, 113 - Alain Robidoux
 116, 104, 101 - Ken Doherty
 112 - James Wattana
 110 - Dominic Dale
 100 - Stephen Lee
 100 - Alan McManus

Opvallendheden
De halve finales van het World Snooker Championship werden in 1997 voor het eerst gespeeld volgens het format 'best of 33'. Daarvoor was het 'best of 31'.
 Stephen Hendry's verlies in de finale tegen Ken Doherty was zijn eerste nederlaag op het World Snooker Championship sinds die op het toernooi van 1991 tegen Steve James. De vijf World Snooker Championships van 1992 tot en met 1996 won hij allemaal. Zo kwam hij tot een record van 29 opeenvolgende winstpartijen op het WK.
 Ronnie O'Sullivan maakte in de eerste ronde tegen Mick Price een maximumbreak in 5 minuten en 20 seconden, de snelste ooit.
Voormalig wereldkampioen Terry Griffiths' partij in de eerste ronde tegen Mark Williams was zijn laatste professionele snookerwedstrijd.

1997
Sport in 1997